Gnojnica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Gnojnica (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Polen 

 Gnojnica (ort i Polen), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat ropczycko-sędziszowski, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar